Леон Мотомбо Мокуна (1 ноября 1928 — 28 января 2020) — бельгийско-конголезский футболист, выступал за «Спортинг Лиссабон», «Гент» и «Зюлте Варегем» между 1954 и 1966 годами. Он был среди первых африканцев, которые играли на профессиональном уровне в Бельгии, и, возможно, был первым конголезским игроком в Европе.

Ранние годы 
Леон Мокуна родился в Бельгийском Конго в 1928 году и вырос в Леопольдвиле (ныне Киншаса), где на него оказал влияние миссионер Рафаэль де ла Кетюль де Рихове, известный как «Тата Рафаэль», который также популяризировал футбол. Играя в футбол в Леопольдвиле, Мокуна получил прозвище «дырка» за то, что дважды забивал голы с такой силой, что рвал сетку. Его продолжали так называть на протяжении всей игровой карьеры.

Футбольная карьера 
Представители «Спортинга» впервые заприметили Мокуну, когда в 1954 году посетили Леопольдвиль в ходе тура по Португальской Западной Африке. Он переехал в Португалию и начал играть за «Спортинг» с января 1955 года, он закончил сезон с 19 голами в 11 играх. Однако во втором сезоне он сыграл лишь два матча и при невыясненных обстоятельствах был уволен из команды. Он вернулся в Конго, в столичный клуб «Вита».

В 1957 году Мокуна уехал из Конго в Бельгию, где играл за «Гент», он дважды становился лучшим бомбардиром команды (1959 и 1960) и стал одним из лидеров клуба. В то время было широко распространено мнение, что Мокуна стал первым африканцем, сыгравшим за бельгийскую команду, и первым конголезским игроком в европейском клубе. Однако игрок смешанной расы Луи Казин играл за «Даринг Моленбек» в 1930-х годах, и считается, что именно он был первым.

В 1959 году Мокуна получил бельгийское гражданство и сыграл два матча за вторую сборную Бельгии. Он стал первым чернокожим игроком, представлявшим Бельгию, в то же время расовые предрассудки помешали ему сыграть за главную национальную команду. Он покинул «Гент» в 1961 году, позже он играл за «Зюлте Варегем» и «Кортрейк», где получил двойной перелом ноги, из-за чего закончил свою игровую карьеру.

После завершение карьеры 
После обретения Конго независимости и последующего принятия сборной Конго в ФИФА в 1963 году Мокуна стал первым тренером команды. Он руководил Конго на Кубке африканских наций 1965 года, ставшим дебютным турниром для сборной. Команда проиграла Гане и Кот-д’Ивуару и вылетела с турнира.

Также после окончания карьеры игрока Мокуна некоторое время занимался бизнесом. С 1968 по 1970 год он снова управлял конголезской сборной. Однако позже его имущество было конфисковано режимом Мобуту Сесе Секо, и в 1989 году он вернулся в Бельгию.

Он жил в Генте до своей смерти 28 января 2020 года в возрасте 91 года.

Примечания 

Футболисты Демократической Республики Конго
Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Вита» Киншаса
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Кортрейк»
Тренеры сборной Демократической Республики Конго по футболу